176 км, 176-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 176 км — прежнее название остановочного пункта Ха́уккава́ара, Октябрьская железная дорога. Код 022419.
 176 км — прежнее название остановочного пункта Шведская Слобода Куйбышевской железной дороги, на линии Самара — Жигулёвское море. Расположена в Красноглинском районе Самары. Код 637829.
 176 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 178815.
 176 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 582414.
 176 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648414.
 176 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 816032.
 176 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815094.
 176 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 291425.
 176 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 063334.